Сент-Аві́-Сен-Назе́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 70 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 571 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1434,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету
 Сент-Аві-Сен-Назер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Аві-Сен-Назер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда